Slovenija
 Stanetinci (Cerkvenjak, Slovenija), naselje u općini Cerkvenjak
 Stanetinci (Sveti Jurij ob Ščavnici, Slovenija), naselje u općini Sveti Jurij ob Ščavnici